Osoby o tym nazwisku:
 Barbara Czajkowska – polska dziennikarka telewizyjna
 Ewa Czajkowska – polska adeptka i aktorka teatralna
 Krystyna Czajkowska – polska siatkarka, olimpijka
 Hanna Czajkowska – polska graficzka, ilustratorka, malarka